En langue anglaise un low life (aussi low-life ou lowlife) est un individu perçu comme immoral ou inacceptable par la communauté dans laquelle il vit.

Le terme peut aussi se référer à :

Musique 
 Lowlife, groupe de post-punk et de dream pop écossais actif de  à  ;
 Low-Life, troisième album studio du groupe New Order, sorti en  ;
 Lowlife, premier album studio du groupe Tel, sorti en  ;
 Low life, chanson de Future en featuring avec The Weeknd, sortie en  ;
 Lowlife, chanson de Poppy, sortie en .
Low Life, album de ALS Bz sortie en février 2021.

Bande dessinée 

 Lowlife, série de comic books publiée dès 1995 aux États-Unis par le dessinateur Ed Brubaker ;
 Lowlife, album de bande dessinée, publié en 2005 par le dessinateur français Ivan Brun ;

Cinéma 

 Low Life, film canadien du Québécois John L'Ecuyer sorti en 1994 ;
 The Low Life, film américain de George Hickenlooper sorti en 1995 ;
 Low Life (en français La Pègre), film coréen d'Im Kwon-taek sorti en 2004 ;
 Low Life, film français de Nicolas Klotz sorti en 2011 ;
 Low Life, le titre provisoire de The Immigrant, film américain de James Gray sorti en 2013.

Homonymie de titre